Milan Lukač (Bački Jarak, 15 de Fevereiro de 1985) é um futebolista proifissional sérvio, atua como goleiro, defende o AEK Atenas. Treinadores canto eram sua Viborg Kocejić, Dragan Ćulum, Vasiljević, Đorđe Vujaković, Slobodan Šujica com quem trabalhou no AEK grego, Oliver Kovačević e Radiša Ilić.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Novi Sad
Goleiros da Sérvia
Futebolistas da Sérvia
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Omladinski Fudbalski Klub Beograd
Futebolistas do FK Partizan
Futebolistas do Akhisar Belediyespor
Jogadores da Seleção Sérvia de Futebol